Societa Polisportiva Tre Fiori er en fodboldklub hjemmehørende i den sanmariniske by Fiorentino. Hjemmekampene spilles på Staio  de Fiorentino.

Titler
 Sanmariniske mesterskaber (6): 1988, 1993, 1994, 1995, 2009 og 2010
 Sanmariniske pokalturnering (7): 1966, 1971, 1974, 1975, 1985, 2010 og 2019

Eksterne henvisninger 

Fodboldklubber i San Marino